Sale – miejscowość w Anglii
 Sale – miejscowość w Australii
 Sale – miejscowość we Włoszech
 Sala (Salé) – miejscowość w Maroku